Karl Völker ist der Name folgender Personen: 

* Karl Völker (Turnvater) (1796–1884), deutscher Turnlehrer
 Karl Völker (Theologe) (1886–1937), österreichischer Theologe und Kirchenhistoriker 
 Karl Völker (Künstler) (1889–1962), deutscher Maler, Grafiker und Architekt
 Karl Völker (Unternehmer) (1923–2009), deutscher Unternehmer
 Karl Christian Konrad Völker (1817–1875), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Karl-Otto Völker (1946–2020), deutscher Autor und Kommunalpolitiker